Agrippa (naam), een cognomen van onder meer:
 Marcus Vipsanius Agrippa (63-12 v.Chr.), generaal en schoonzoon van Augustus
 Marcus Vipsanius Agrippa Postumus (12 v.Chr.-14 n.Chr.), zoon van dezen
 Agrippa Silvius, koning van Alba Longa
 Agrippa (filosoof), een filosoof uit de 1e eeuw v.Chr.
 Herodes Agrippa I (10 v.C. - 44 na C.), koning van het Joodse land (41-44)
 Herodes Agrippa II (27-92), koning van delen van Palestina (ca.50-?)
 Agrippa (astronoom), een Grieks astronoom
 Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-1535), alchemist
 Agrippa (inslagkrater), een maankrater
 Agrippa (database), de online catalogus van het Letterenhuis te Antwerpen